«Олимпи́к Лио́н» (, ), или просто «Лио́н» () — французский футбольный клуб из города Лион, основанный в 1950 году. Клуб, расположенный в городском районе Жерлан, возглавляет с июня 1987 года президент Жан-Мишель Ола. С 1989 года постоянно выступает во французской Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

Свои домашние игры «Олимпик Лион» проводит на стадионе «Парк Олимпик Лионне», а тренируется команда в центре «Тола Волож» в Лионе. Один из наиболее титулованных клубов страны, является семикратным чемпионом Франции, обладателем пяти Кубков страны, одного Кубка французской лиги и восьми Суперкубков страны, что делает его одним из самых успешных клубов во Франции.

Клуб достиг своего пика в 2000-х годах и в период между 2002 и 2008 годом семь раз подряд становясь чемпионом страны, что является рекордом для Франции. Женская команда «Лиона» выигрывала чемпионат 9 раз. В 2007 году и мужская и женская команда выиграли чемпионат Франции, впервые в истории французского футбола. В сезоне 2016/2017 женская команда выиграла Лигу чемпионов среди женщин и повторила этот успех в сезоне 2018/2019, обыграв в финале «Барселону».

На международном уровне «Олимпик Лион» регулярно участвует в самом престижном клубном турнире Европы — в Лиге чемпионов УЕФА. «Олимпик Лион» являлся членом организации европейских футбольных клубов G-14 до момента её роспуска в 2008 году. После этого клуб стал одним из основателей Ассоциации европейских клубов.

История 

Французский клуб «Олимпик Лион» основан в 1950 году путём слияния двух клубов — ФК «Лион» и университетской команды этого же города, которые, в свою очередь, вели отсчёт своего существования с 1899 года.

Домашней ареной «львов» был стадион «Жерлан», вмещающий 40 494 зрителя. Наибольшее количество зрителей, присутствовавших на этом стадионе, было зафиксировано статистиками 9 сентября 1980 года в ронском дерби «Лиона» и «Сент-Этьена» на котором присутствовало 48 552 зрителя.

«Олимпик Лион» — самый успешный французский клуб начала XXI века, после одного титула в 2002 году последовало ещё шесть. В 1960—1970-х годах «Олимпик Лион» был относительно успешен в Кубке Франции, но с завистью смотрел на то, как «Сент-Этьен» и «Олимпик» Марсель один за другим добиваются триумфа в Национальной лиге.

Руководство клуба сдержало обещание, и через два сезона под началом экс-футболиста «Лиона» Раймона Доменека клуб пробился в элиту. «Лион» стал регулярно принимать участие в Лиге чемпионов, за 10 лет была заложена основа клуба, вступившего в борьбу за золото. Первый чемпионский титул «Олимпик Лион» завоевал в драматичной борьбе, судьба золота решалась в последнем туре сезона 2001/2002, решающим стал домашний поединок с «Лансом», которому для оформления чемпионства было достаточно и ничьей, однако обитатели «Жерлана» своего упускать не собирались, и на глазах родных болельщиков была добыта убедительная победа со счётом 3:1. Это было начало сверхуспешного периода: последующие 6 лет команда неизменно приходила к финишу первой, выдав чемпионскую серию, кроме того, команда стала выступать успешно в Лиге чемпионов.

«Олимпик Лион» является одним из самых популярных клубов во Франции. По уровню популярности (11 % населения страны) «Лион» уступает лишь столичному «Пари Сен-Жермен» и «Олимпик Марсель».

Успехи последних лет и поддержка спонсоров позволили «Лиону» стать самым богатым клубом во Франции. По данным Deloitte Touche Tohmatsu, в 2009 году его бюджет составлял 139,6 млн евро.

Успехи в Лиге чемпионов 
Взлёт «Лиона» на вершину французского футбола получился стремительным — клуб, до 2002 года никогда не выигрывавший золота чемпионата, сейчас регулярно выступает в плей-офф Лиги чемпионов. С 2004 и до 2015 гг. «Олимпик Лион» неизменно преодолевал барьер группового этапа, в сезоне 2009/2010 установил собственный рекорд, дойдя до полуфинала. В плей-офф «„Олимпик Лион“» выбил «Реал Мадрид» и соотечественников из «Бордо», а затем в упорной борьбе уступил «Баварии» с общим счётом 4:0.

В сезоне 2010/2011 путь французов был прерван в 1-м раунде плей-офф прошлогодними соперникам из «Реал Мадрида» с общим счётом 1:4.

Дерби 
Противостояние с «Сент-Этьеном» образует ронское дерби. Ронское дерби является одним из самых важных матчей в Лиге 1 и, как и другие крупные соперничества, выходит за пределы поля.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Франции
 Чемпион (7): 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Серебряный призёр (5): 1994/95, 2000/01, 2009/10, 2014/15, 2015/16
 Бронзовый призёр (9): 1973/74, 1974/75, 1998/99, 1999/00, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2017/18, 2018/19

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (3): 1950/51, 1953/54, 1988/89

Кубок Франции
 Обладатель (5): 1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/2012
 Финалист (3): 1962/63, 1970/71, 1975/76

Кубок Французской лиги
 Обладатель: 2000/01
 Финалист (5): 1995/96, 2006/07, 2011/12, 2013/14, 2019/20

Суперкубок Франции
 Обладатель (8): 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012
 Финалист (4): 1967, 2008, 2015, 2016

Международные 
Лига чемпионов УЕФА
 Полуфиналист (2): 2010, 2020

Лига Европы УЕФА

 Полуфиналист: 2017

Кубок обладателей кубков УЕФА
 Полуфиналист: 1964

Кубок Интертото
 Победитель: 1997

Статистика выступлений в чемпионатах Франции

Стадион 

В 1950—2015 годах домашней ареной клуба был муниципальный стадион «Жерлан», расположенный в 7-м округе в южной части Лиона.

Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован в 1980 году в дерби между «Лионом» и «Сент-Этьен»; число зрителей составило 48 552 зрителя.

С 2007 года строился новый стадион для клуба на 59 186 мест. Стадион был открыт 9 января 2016 года матчем хозяев поля против команды «Труа». На матче присутствовали 55 169 зрителей и он завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#1112AB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#DD0000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#1112AB" align="left" |

Тренерский штаб 
 Главный тренер:  Лоран Блан
 Ассистент главного тренера:  Мишель Одре
 Тренер:  Жерар Батикль
 Тренер вратарей:  Грегори Купе
 Тренер по физподготовке:  Александр Деллал
 Физиотерапевт:  Абдельжелиль Редисси
 Физиотерапевт:  Сильвен Руссо
 Физиотерапевт:  Патрик Перре
 Физиотерапевт:  Димитри Фарбос
 Интендант:  Жером Рено

Командные рекорды 

В чемпионате Франции
 Наибольшее количество очков за сезон: 84 — в сезоне 2005/06
 Наибольшее количество забитых голов за сезон: 74 — в сезоне 2007/08
 Наибольшее количество пропущенных голов за сезон: 32 — в сезоне 2001/02
 Наибольшее количество побед в сезоне: 25 — в сезоне 2005/06
 Наименьшее количество поражений: 3 — в сезоне 2004/05
 Самая крупная домашняя победа: 8:0 — против «Анже» в 1967 и против «Олимпик Марселя» в 1997
 Самая крупная победа на выезде: 5:0 — против «Бордо» в 2014
 Самое крупное домашнее поражение: 1:7 — от «Сент-Этьена» в 1970 и от «Сошо» в 1988
 Самое крупное поражение на выезде: 0:7 — от Марселя в 1990 и от «Осера» в 1996
Статистика в чемпионате Франции
 Сезоны в высшей лиге Франции: 48 сезонов
 Сыграно матчей в высшей лиге Франции: 1 768 матчей (686 побед, 442 ничьих и 602 поражения)
 Всего забито голов и пропущено голов: 2 436 голов забито и 2 345 гола пропущено
В еврокубках
 Самая крупная победа в еврокубках: 7:0 — против «Ред Бойз Дифферданж» 17.09.1974 в Кубке УЕФА 1974/75
 Самое крупное поражение в еврокубках: 0:7 — от «Интернационале»
 Больше всего матчей в еврокубках: 94 матча —  Грегори Купе
 Лучший бомбардир в еврокубках: 18 голов —  Жуниньо Пернамбукано

Статистика выступлений в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Франции
ФК «Олимпик Лион»
Футбольные клубы Superleague Formula